Un minuto a mezzanotte (Before Midnight), romanzo di Rex Stout del 1955 con protagonista Nero Wolfe
Un minuto a mezzanotte (36-15 Code Père Noël), film del 1989 di René Manzor
Un minuto a mezzanotte (Turn Back the Clock), film per la televisione del 1989 di Larry Elikann